Dades de la Temporada 1910-1911 del RCD Espanyol.

Fets Destacats 
 Octubre de 1910: Torneig Hospital Clínic: Espanyol 3 - Espanya 2 i Barcelona 4 - Espanyol 1.
 1 de març de 1911: Inauguració del camp de l'Hospital Clínic, RCD Espanyol 2 - Español de Madrid 0.
 2 de març de 1911: Inauguració del camp de l'Hospital Clínic, RCD Espanyol 3 - Español de Madrid 0.
 5 de març de 1911: En partit amistós, RCD Espanyol 3 - Olympique de Marseille 2.
 10 d'abril de 1911: Copa d'Espanya: quarts de final, RCD Espanyol 6 - Academia d'Infanteria 0.
 15 d'abril de 1911: Copa d'Espanya: final, Athletic Club 3 - RCD Espanyol 1, a l'Estadi Jolaseta de Bilbao
 1 de juny de 1911: En partit amistós, RCD Espanyol 0 - Plumstead FC 7.
 2 de juny de 1911: En partit amistós, RCD Espanyol 1 - Plumstead FC 4.

Resultats i Classificació

Campionat de Catalunya

Copa d'Espanya 
A la Copa d'Espanya: Torneig classificatori: Espanyol-Espanya 4-3, Espanyol-Català 2-2 i Espanya-Català 3-2. Classificat l'Espanyol. A la Fase final l'Espanyol derrotà la Academia de Infanteria (6-0) i la Academia de Caballeria (no es presentà el rival). A la final, disputada a Bilbao, Athletic Club 3 - Espanyol 1.

Plantilla

Notes

Referències 

Temporades del RCD Espanyol
Competicions futbolístiques del 1910 a Catalunya
Competicions esportives del 1911 a Catalunya